Карант (Еро) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.

 Карант Віктор Георгійович — заслужений артист України.
 Кріті Карант — головна вчена з охорони природи та директорка Центру досліджень дикої природи.